Аллингем, или Аллингам () — английская фамилия. Известные носители:

 Аллингам, Вильям (1828—1889) — английский поэт XIX века.
 Аллингем, Седрик (1922 — ?) — британский контактёр 1950-х гг., опубликовавший в 1954 году книгу «Flying Saucer from Mars», где описал свою встречу с марсианином. Возможно, никогда не существовал.

 Аллингем, Хелен (1848—1926) — английская художница-акварелистка, иллюстратор.